Большая Собакина — река в России, протекает по Ханты-Мансийскому АО. Устье реки находится в 32 км по правому берегу реки Собакина. Длина реки составляет 37 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вах, речной подбассейн реки — бассейн притоков (Верхней) Оби от Васюгана до Ваха. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13011000112115200037050.

Примечания 

Бассейн Малого Ваха
Реки Нижневартовского района